Il singolare del torneo di tennis Mexico City Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (finale)
 John Alexander (secondo turno)
 Vijay Amritraj (campione)
 Anand Amritraj (quarti di finale)

 Bill Scanlon (primo turno)
 Antonio Muñoz (secondo turno)
 Steve Docherty (secondo turno)
 Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mexico City Open 1978